Ивайло Ангелов Христов е български театрален, филмов и телевизионен актьор, режисьор и преподавател в НАТФИЗ.

Биография 
Роден на 10 декември 1955 година в София. Шампион е на България по водна топка с „Левски“ (1971).

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 година в класа по актьорско майсторство за драматичен театър на проф. Сашо Стоянов. По разпределение работи в Държавния театър в Сливен (1980 – 1985), а след 1986 година в Театъра на българската армия. 

Играе и на сцената на столичния Театър 199 в постановката „Самотният запад“ от Мартин Макдона, поставя и като режисьор спектаклите „Заешка дупка“ от Дейвид Линдзи-Абер и „Времето е спряло“ от Доналд Маргулис. Играл е в пиесите „Нощно съжителство“, „Господин Пунтила и неговия слуга Мати“, „Носорози“, „В очакване на Годо“, „Гувернант“, „Вишнева градина“, „Женитба“, „Секс, наркотици и рокендрол“ и други. Като режисьор е поставял пиесите „Човешки глас“, „Случайната смърт на един анархист“, „Секс, наркотици и рокендрол“, „Подземни тайни“ и „Нощта на рокендрола“.

В НАТФИЗ, където е асистент от 1992 г. в класа на професор Стефан Данаилов, е поставял пиесите „Опера за три гроша“ и „Буре барут“.

Като един от основателите на театралната награда „Аскеер Христов реализира документалния филм „Аскеер“ 92 като режисьор и сценарист.

Член е на обществения съвет към министъра на културата на Република България от 2014 година.

Театрални роли 
 „Нощно съжителство“
 „Господин Пунтила и неговия слуга Мати“
 „Носорози“
 „В очакване на Годо“
 „Гувернант“
 „Вишнева градина“ – Лопахин
 „Женитба“
 „Секс, наркотици и рокендрол“ (Богосян)
 „Самотният запад“ (Мартин Макдона)
 „Последният янки“ (Артър Милър) – Ларой Хамилтън
 „Иванов“ (Антон Чехов) – Иванов

Телевизионен театър 
 „Гнездото“ (1997) (Йордан Радичков) – мюзикъл
 „Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) – мюзикъл
 „Краят на света“ (1989) (Артър Копит)
 „Мариела“ (1988) (Йордан Попов)
 „Пресечката“ (1987) (Кольо Георгиев)
 „В нажежения мрак“ (1981) (Антонио Буеро Вайехо)
 „Спирката“ (Михаил Величков) – Христо

Филмография 
 Като актьор

 Като режисьор

 Като сценарист

Източници

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български режисьори
Възпитаници на НАТФИЗ
Преподаватели в НАТФИЗ
Носители на Икар
Носители на Аскеер
Родени в София